Die 2. Badminton-Bundesliga 2017/18 als zweithöchste deutsche Spielklasse in der Sportart Badminton war in zwei Staffeln unterteilt (Nord und Süd), in der jeweils zehn Teams gegeneinander antraten. Es stieg lediglich Blau-Weiss Wittorf Neumünster aus der 2. Bundesliga Nord in die 1. Bundesliga auf.

2. Bundesliga Nord 
Abschlusstabelle

2. Bundesliga Süd 
Abschlusstabelle

Weblinks 
 turnier.de

2. Bundesliga 2017/18
2. Bundesliga 2017/18
2. Bundesliga 2017/18